Zwölfhufen ist der deutsche Name zweier polnischer Dörfer:

 Przytok (Sianów) in der Woiwodschaft Westpommern; bis 1945 Kreis Schlawe, Provinz Pommern
 Głogowiniec in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; 1875–1920 und 1939–42 Kreis Wongrowitz, 1942–45 Kreis Eichenbrück, Provinz Posen